Il doppio del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Lindsay Davenport e Corina Morariu che hanno battuto in finale Natalie Grandin e Trudi Musgrave 6-3, 6-4

Teste di serie 

 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (semifinali)
 Natalie Grandin /  Trudi Musgrave (semifinali)

 Melinda Czink /  Shikha Uberoi (quarti di finale)
 Séverine Brémond /  Galina Voskoboeva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2006